Imre Peterdi (né le  à Dunaújváros) est un joueur professionnel de hockey sur glace hongrois devenu entraîneur.

Carrière de joueur

Il commence sa carrière en 1998 dans l'équipe de Dunaferr SE Dunaújváros. En 2006, il rejoint Újpesti TE. En 2007, il part en Ekstraklasa à Naprzód Janów mais revient en cours de saison au Dunaújvárosi Acél Bikák.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 ||Dunaferr SE Dunaújváros ||Borsodi Liga ||3||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1999-2000 ||Tisza Volan||Borsodi Liga ||13||12||5||17||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1999-2000 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||9||3||3||6||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1999-2000 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||18||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2000-2001 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||17||21||7||28||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2000-2001 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||19||4||8||12||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2001-2002 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||12||13||14||27||8||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2001-2002 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||13||8||6||14||29||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||  ||   ||   ||   ||  ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||16||4||6||10||28||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2003-2004||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||18||14||6||20||8||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2003-2004 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||18||12||5||17||2||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2004-2005||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||15||12||10||22||16||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2004-2005 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||19||6||7||13||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2005-2006||Dunaferr SE Dunaújváros||Borsodi Liga ||  ||   ||   ||   ||  ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2005-2006 ||Dunaferr SE Dunaújváros||Interliga ||21||7||9||16||8||2||0||1||1||2
|-
| 2006-2007||Ujpesti TE||Borsodi Liga ||19||14||12||26||6||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2006-2007 ||Ujpesti TE||Interliga ||22||6||5||11||22||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008||Naprzód Janów||Ekstraklasa||16||2||3||5||4||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 ||Dunaújvárosi Acél Bikák||Borsodi Liga||24||8||16||24||10||7||1||1||2||0
|-
| 2008-2009 ||Dunaújvárosi Acél Bikák||OB I. Bajnokság|| 31|| 12|| 13|| 25|| 26|| 19|| 10|| 11|| 21|| 14
|-
| 2009-2010 ||Alba Volán Székesfehérvár ||EBEL|| 43|| 3|| 3|| 7|| 18|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Budapest Stars ||OB I. Bajnokság || 14|| 7|| 6|| 13|| 6|| 9|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
|2010-2011 || Ferencváros TC ||MOL Liga || 26|| 16|| 12|| 28|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Ferencváros TC ||OB I. Bajnokság || 15|| 5|| 9|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dunaújvárosi Acél Bikák ||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 9|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák || Nationalliga|| 20|| 7|| 8|| 15|| 20|| 5|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 21|| 10|| 6|| 16|| 16|| 7|| 8|| 1|| 9|| 6
|-
|2011-2012 || Dunaújvárosi Acél Bikák ||OB I. Bajnokság || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 46|| 23|| 18|| 41|| 24|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2013-2014 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 41|| 17|| 24|| 41|| 16|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2014-2015 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 41|| 8|| 11|| 19|| 6|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2015-2016 || Dunaújvárosi Acél Bikák || MOL Liga || 44 || 20 || 14 || 34 || 4 || - || - || - || - || -

Carrière internationale
Depuis 2002, il est membre l'Équipe de Hongrie de hockey sur glace. En 2008, il est l'un des artisans de la montée de la Hongrie en élite.

Roller in line hockey

Statistiques internationales

Notes et références 

Naissance en mai 1980
Naissance à Dunaújváros
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Entraîneur hongrois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace